Izarbel est un technopôle situé dans la commune de Bidart, au Pays basque français, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Implanté sur une zone de 15 hectares, il est composé d’une quinzaine de bâtiments qui hébergent une centaine d’entreprises, une école d’ingénieurs, trois laboratoires, un incubateur, deux pépinières d’entreprises, une crèche d’entreprises.

Plus de 1100 personnes travaillent dans les entreprises du technopôle.

L’école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA) enseigne à près de 750 étudiants.

Histoire 
Au milieu des années 1980, la création d’un technopôle est envisagée au Pays basque.
En 1985, le district du BAB, aujourd’hui agglomération Côte Basque-Adour, porte le projet et choisit un terrain de plus de quinze hectares, situé sur la commune de Bidart et placé près de l’aéroport, de la gare et de l’autoroute.

La ville de Bidart s’associe alors aux trois villes de la CABAB pour créer le Syndicat mixte d’aménagement de la technopole Izarbel Côte basque devenu ensuite le Syndicat mixte de la technopole Izarbel Côte basque.

Avec l’intégration des communes de Bidart et du Boucau dans l'agglomération Côte Basque Adour le , le syndicat mixte, qui gérait le technopôle en réunissant des élus des trois villes de la communauté d’agglomération (Bayonne, Anglet et Biarritz) et des élus de Bidart, a été dissout.
Le technopôle est administré directement par l'agglomération Côte Basque Adour. Emmanuel Alzuri, maire de Bidart et vice-président de l'agglomération Côte Basque Adour, chargé du développement économique et des technopoles, préside le conseil technopolitain qui pilote les trois technopôles de l'agglomération (Izarbel, Technocité, Landes de Juzan).

Après la construction du premier bâtiment – le pavillon Izarbel - et de l’ESTIA, inaugurés en 1995, le technopôle se développe pour compter aujourd’hui dix-sept bâtiments au style moderne.

Localisation 

Le technopôle Izarbel se situe :
 à 500 m de la sortie « Biarritz » de l'autoroute A63,
 à moins de 2 km de l'aéroport de Biarritz-Pays basque,
 à moins de 2 km de la gare de Biarritz.
Il est desservi par les lignes C et 12 du réseau Chronoplus (en ).

Activités 
Izarbel dispose d’une crèche d’entreprise et héberge Aditu, une plateforme mutualisée de services numériques.
Des terrains sont proposés à la vente et différents lots sont actuellement disponibles. Une extension de la technopole prévue dans les années à venir.

ESTIA Entreprendre est le département de l'école d'ingénieurs ESTIA voué à l'accueil et à l'accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises à vocation technologique. Il comprend un incubateur, une pépinière et un hôtel d'entreprises.

Le Centre européen d'entreprise et d'innovation Pyrénées (CEEI Pyrénées) intervient aux côtés de l’entrepreneur comme conseil en développement de projets innovants. Son assistance vise d’abord à formaliser, valoriser un projet ou une stratégie auprès de l'ensemble des partenaires de l'entreprise.

L’Incubateur régional d’Aquitaine (I.R.A.) met en œuvre les moyens humains, techniques et financiers pour soutenir les projets exploitant des technologies innovantes.

Oséo ANVAR offre des solutions adaptées pour combler les lacunes du marché ou permettre un effet de levier maximum auprès des principales sources de financement : création, innovation, développement, exportation, reprise-transmission.

L'aNTIC Pays basque est une structure associative, créée en   qui  a pour objet le développement et la diffusion des nouvelles technologies sur le Pays basque.

Entreprises 

Parmi la centaine d’entreprises installées à Izarbel, on trouve des groupes internationaux, des sociétés de tailles moyennes et des entrepreneurs individuels.
Informatique (aNTIC Pays basque), aéronautique, sport ou bien encore communication, certaines de ces entreprises exportent leur savoir-faire dans le monde entier.

Des entreprises – parfois créées à Izarbel - ont fait bâtir leur siège : 2MoRO, Iséo, Certim, Precimecan, AGUILA Technologie, Apave, BGS Conseil, Seldon et SIG Image, Sport Invest, PIC.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 Site internet de la technopole Izarbel

Technopole en France
Économie dans les Pyrénées-Atlantiques
Bidart